Baja presión o presión reducida puede referirse a:

Física

 Baja presión
 Baja presión en un fluido
 Vacío, región o cavidad cerrada donde la presión de aire u otros gases es menor que la atmosférica.

Medicina
 Hipotensión, condición anormal en la que la presión sanguínea de una persona es mucho más baja de lo usual.

Meteorología
 Borrasca, área de baja presión atmosférica.

Tecnología
 Bomba de vacío, usada para crear aire a baja presión.
 Destilación a presión reducida.
 Fritura a presión reducida.
 Fundición a baja presión.
 Lámparas de vapor de sodio a baja presión